Анато́лий Алекса́ндрович Казако́в (1914—1998) — советский работник химического производства. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1914 году в деревне Костино Нижегородской губернии. 

В 1929 году окончил слесарно-кузнечное отделение профессионального училища. После службы в армии работал на заводе «Рулон» города Дзержинска. 

В 1949 году направлен на завод в рабочем посёлке Кирово-Чепецкий.

С 1 декабря 1949 года по 21 февраля 1990 года работал слесарем на различных производствах Кирово-Чепецкого химического комбината: на производстве фтора, лития ртутным способом, фтористых соединений, каустической соды, соляной (минеральной) килоты, слесарем-монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций, кладовщиком.

В период работы КЧХК участвовал в монтаже и наладке всех основных химических производств. При его непосредственном участии была проведена реконструкция хлорного производства. Являлся одним из лучших наставников молодёжи, передавая свой богатый опыт и профессиональное мастерство молодым рабочим.

29 июля 1966 года А. А. Казакову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1990 году вышел на заслуженный отдых. Скончался 10 марта 1998 года. Похоронен в Кирово-Чепецке.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966 год)
 Орден Ленина (1966 год)
 Орден Ленина 
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За трудовое отличие»

Примечания

Литература

Ссылки 

Кирово-Чепецкий химический комбинат
Похороненные в Кирово-Чепецке